An Fonteyne (1971-), architecte belge ;
 Frédéric Fonteyne (1968-), cinéaste belge ;
 Jean Fonteyne (1899-1974), avocat, résistant, homme politique et cinéaste belge ;
 Karen Fonteyne (née en 1969), nageuse synchronisée ;
  (1933-), hockeyeur sur glace canadien.